Brunette peut faire référence à :
 une fille avec des cheveux et des yeux bruns ;
 nom vernaculaire de certaines libellules du genre Sympecma ;
 la brunette, un genre musical vocal en France en vogue à la fin du  et au début du  ;
 Brunette, une marque de cigarette suisse.

Personnes 
 Andrew Brunette (1973-), un joueur de hockey sur glace canadien ;
 Narcisse Brunette, architecte ;
 Ernest Brunette, architecte ;
 Brunette, chanteuse arménienne.

Toponymie 

 Brunette Downs, une localité du Territoire du Nord en Australie,
 île Brunette, une île de la baie Fortune dans le territoire de Terre-Neuve au Canada,

Autre 
Brunette(s) peut faire référence à :
 The Brunettes, un groupe de pop alternatif néo-zélandais ;
 la rivière Brunette, affluent du Fraser, au Canada, en Colombie-Britannique.

Voir aussi
 , forme masculine,